Iowa – stan w USA
 Iowa – rzeka w USA
 Iowa – plemię Indian północonoamerykańskiech
 USS Iowa – okręty o nazwie pochodzącej od nazwy stanu
 Pancerniki typu Iowa
 Iowa – album grupy Slipknot
 IOWA – rosyjsko-białoruski zespół pop-rockowy

Miejscowości w USA:
 Iowa – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Calcasieu

Gminy w USA:
 Iowa (ang. Iowa Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Allamakee
 Iowa (ang. Iowa Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Iowa (ang. Iowa Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cedar
 Iowa (ang. Iowa Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Crawford
 Iowa (ang. Iowa Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dubuque
 Iowa (ang. Iowa Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Iowa
 Iowa (ang. Iowa Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jackson
 Iowa (ang. Iowa Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Marshall
 Iowa (ang. Iowa Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Washington
 Iowa (ang. Iowa Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wright
 Iowa (ang. Iowa Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Doniphan
 Iowa (ang. Iowa Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sherman
 Iowa (ang. Iowa Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
 Iowa (ang. Iowa Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson
 Iowa (ang. Iowa Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
 Iowa (ang. Iowa Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Douglas
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Iowa (ang. Iowa County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Iowa (ang. Iowa County) – w stanie Wisconsin

ru:Iowa